Фро́бург () — город в Германии, в земле Саксония. Подчинён административному округу Лейпциг. Входит в состав района Лейпциг. Население составляет 12.815 человек (2015). Занимает площадь 145,31 км². Официальный код — 14 3 79 220.

Город подразделяется на 33 городских района.

Ссылки 
 www.frohburg.de Официальная страница

Города Саксонии